Dientes de sable puede referirse a:

Animales 
 Un dientes de sable, varios felinos prehistóricos.
 Smilodon, un género felino prehistórico 
 Pez dientes de sable, un pez de aguas profundas que se encuentra en los trópicos.
 Blenny dientes de sable, Aspidontus taeniatus, una variedad de peces que vive en las profundidades del agua en la zona bentónica.
 Blenny dientes de sable, Plagiotremus azaleus, una especie de blenny combtooth en los arrecifes de coral en el Océano Pacífico oriental.
 Salmón dientes de sable, Oncorhynchus rastrosus, una antigua especie de salmón.
 Tetra dientes de sable, Payara, Hydrolycus scomberoides, una especie de pez de caza en el río Orinoco en Venezuela y en la cuenca del Amazonas.
 Thylacosmilus, un género de depredadores metaterianos dientes de sable del período Mioceno.
 Gorgonopsia, un grupo extinto de terápsidos dientes de sable del Pérmico Medio y Tardío.

Deportes 
 Dientes de sable (mascota), la mascota del equipo de la Liga Nacional de Hockey Buffalo Sabres.

Ficción 
 Dientes de Sable, un supervillano de Marvel Comics y archienemigo de Wolverine.
 Sabretooth (película), una película de 2002 hecha para televisión.
 Diente de sable, un libro de 1966 de Peter O'Donnell con el personaje Modesty Blaise.
 Captain Sabertooth, una serie de obras de teatro, películas teatrales y una serie de televisión del cantante y actor noruego Terje Formoe.

Otros usos 
 SABERTOOTH, un algoritmo de alineación de secuencias y estructuras de proteínas.
 Sabertooth Games, una empresa de juegos con sede en Memphis, Tennessee, ahora desaparecida, fundada en 2001.

Véase también 
 Gato dientes de sable (desambiguación)